Alta Garonna – dipartimento francese della regione Occitania
 Canale laterale alla Garonna –  canale francese che collega Tolosa a Castets-en-Dorthe vicino a Bordeaux
 Garonna –  fiume della Francia sud-occidentale
 Lot e Garonna – dipartimento francese della regione Nuova Aquitania
 Tarn e Garonna – dipartimento francese della regione Occitania